Заимов — фамилия; имеет женскую форму Заимова.
 Заимов, Владимир (1888—1942) — болгарский военачальник, генерал от артиллерии (1944, посмертно; затем — генерал-полковник), Герой Советского Союза.
 Заимов, Дмитрий Георгиевич (род. 1946) — советский и российский художник-реставратор, член-корреспондент Российской академии художеств (2013).
 Заимов, Халик Шакирович (1914—1977) — советский башкирский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель, член Союза композиторов СССР.